Бетсі Нагелсен і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Яна Новотна і Гелена Сукова виграли титул, перемігши у фіналі Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон з рахунком 6–7, 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1989 Danone Hardcourt Championships Doubles Draw 

Danone Hardcourt Championships
Тур WTA 1989
1989 в австралійському спорті